Sganarelle est une pièce de théâtre américaine représentée pour la première fois le  à la Faculté des Sciences. 

Il a été présenté par l'American Repertory Theater totalement en anglais, le metteur en scène de cette pièce de théâtre est . L’œuvre originale est celle de Molière.

Biographie d'Andrei Șerban 

Andrei Șerban est né à Bucarest en Roumanie, et est diplômé de l'Institut du théâtre et des arts. Il est arrivé aux États-Unis en 1990 dans le cadre de la Ford Fondation Grant, et a commencé à travailler avec La MaMa Experimental Theatre Club de New York ; durant les cinq années qui suivent, il monte les spectacles Médée, Electra et Les Troyennes avec lesquels il vient en France en 1975. Il devient directeur associé du Yale Repertory Theatre, où il dirige The Ghost Sonata, Sganarelle et Mag Dog Blues. Il a participé au Centre international de recherche théâtrale de Peter Brook et travaillé pour le Festival international de Berlin, plusieurs festivals français et le théâtre Shiki au Japon.

Résumé de l’œuvre    
Célie, amoureuse de Lélie, est promise à Valère par son père, Gorgibus, un bourgeois parisien. Désespérée, elle s'évanouit, et Sganarelle la transporte dans sa chambre, ce qui pousse sa femme, qui a vu la scène, à penser qu'il la trompe. Lui-même soupçonne sa femme d'avoir un amant, car elle possède un portrait de Lélie. Ce dernier découvre son propre portrait dans les mains de Sganarelle, qui lui fait des reproches, tandis que Lélie commence à croire que Célie a épousé Sganarelle...

Le spectacle est une suite étourdissante de quatre courtes farces de Molière, construite autour du personnage Sganarelle : Le Médecin volant, Le Mariage forcé, une adaptation du Médecin malgré lui, et bien sûr Sganarelle ou le cocu imaginaire. Père tyrannique, fille en mal d'amour, femme infidèle, domestique intrigant caracolent autour du tricheur et exubérant Sganarelle, joué dans chaque pièce par un comédien différent.

Fiche technique 

 Mise en scène : Andrei Șerban
 Traduction : Albert Bermel
 Décors : Michel H. Yeargan
 Costumes : Dunya Ramicova
 Éclairage : James F. Ingalls
 Musique arrangée et dirigée par : Stephen Drury
 Éclairage adapté par : Thomas Palm
 Directeur artistique : Robert Brustein
 Administrateur : Robert J. Orchard

Distribution  
Les comédiens par ordre d'entrée en scène : 
Le Médecin volant
 Valérie : Tony Shalhoud
 Sabine : Karen Macdonald
 Saganarelle : Thomas Derrah
 Gorgibus : John Bottoms
 Gros-René : Richard Grusin
 Lucile : Marianne Owen
 Un avocat : Harry S. Murphy
Le Mariage forcé
 Sganarelle : Jeremy Geidt
 Geronimo : Richard Grusin
 Dorimène : Cherry Jones
 Pancrace : Marianne Owen
 Marphurius : Thomas Derrah
 Bohémienne : Karen MacDonald
 Lycaste : Stephen Rowe
 Alcantor : John Bottoms
 Alcide sur : Tony Shalhoub
Sgaranelle ou le cocu imaginaire
 Célie : Cherry Jones
 Gorgibus : Richard Grusin
 Lisette : Karen MacDonald
 Martine : Marianne Owen
 Sganarelle : John Bottoms
 Gros-René : Harry S.Murphy
 Lélie : Tony Shalhoud
 Dorante : Jeremy Geidt
 Villebrequin : Thomas Derrah
 Un homme : Stéphan Rowe
Une pièce muette adaptée du Médecin malgré lui
 Sganarelle, un bûcheron : Richard Grusin
 Martine, sa femme : Marianne Owen
 Lucinde, une jeune fille en mal d'amour : Cherry Jones 
 Géronte, son père : Harry S. Murphy
 Jacqueline, sa nourrice : Karen MacDonald 
 Lucas : John Bottoms  
 Valère, les domestiques de Géronte : Thomas Derrah
 Thibaut : Jeremy Geidt
 Perrin, le fils de Thibaut : Stéphan Rowe
 Léandre, l'amoureux de Lucinde : Tony Shalhoub
 Horace, l'homme choisi par Géronte comme futur époux de sa fille : Stéphan Rowe
 Adaptation et traduction par : Sandro Boyton, Andreï Serban, Elizabeth Swados, et les membres de la compagnie
 Rédigé par : Jonathan Marks
 Décors et costumes : Construits par l'équipe technique de l'American Repertory Theatre à Canbridge, Massachusetts
 Régie : John Grant-Phillips

En reprenant quelques fragments des farces de Molière, Le mariage forcé, Le Médecin volant, Sganarelle ou le cocu imaginaire, une pièce muette adaptée du Médecin malgré lui, les comédiens . Les deux pièces qui ont été présentes à Avignon en anglais n'ont pas gêné les spectateurs qui ne parlaient pas anglais car les pièces étaient très visuelles. La compagnie a fait un pari : celui de faire partager, en langue anglaise une pièce de théâtre.

Mise en scène 
Andreï Serban a privilégié une mise en scène originale et tournant autour du rire. Les costumes, eux aussi tournent autour de ce thème, dans un esprit d'adolescent.

Le décor se composait de bois blanc et de tréteaux faciles à démonter et remonter pour une fluidité de la pièce. Les costumes quant à eux sont d'un goût parfait et accordés idéalement à la pièce présentée, les costumes sont un mélange de Molière et de Hippie, les couleurs utilisées sont assez vives, notamment avec du violet, du rose et de l'orange.

Les critiques  
Selon le critique Pierre Paret, il ne faut pas absolument savoir pratiquer l'anglais pour comprendre cette pièce, grâce aux extraordinaires qualités de mime des acteurs. Il nous explique aussi que  

Le critique J-P.L, de l'Humaniste paru le , nous démontre la joie des comédiens à être sur scène, pour selon lui . Il nous parle également des costumes  pour le Mariage forcé, tandis que pour le médecin volant il .

Dans Le Provençal paru en 1982, Sganarelle est une 

Il y a beaucoup d'autres articles qui critiquent cette pièce comme :
 Le quotidien de Paris du , Sganarelle de Molière par J.N.
 Le Méridional du , The Sganarelle of American Repertory Story par Danielle Carraz
 Le matin du , Sganarelle, par Catherine Clément
 La Marseillaise du ,  Sganarelle et Lulu en alternance dans la cour de la Faculté des Sciences
 Le Méridional du ,  Sganarelle à la cour de la Faculté des sciences

Notes et références 

Pièce de théâtre américaine
Pièce de théâtre de 1982
Article créé à l'occasion du Wikiconcours lycéen 2016-2017